Vorbereitung steht für
 Vorbereitung (Kochen), Arbeitsschritt
 Arbeitsvorbereitung
 Berufsvorbereitung
 Vorbereitung auf den Katastrophenfall
Siehe auch
 Die Vorbereitung des Romans 
 Vorbereitungsverfahren
 Präparation